20001–20500. • 20501–21000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája